Detta är en lista över de 454 kommunerna i departementet Yonne i Frankrike.

Yonne
Kommuner Yonne